Brian Jamieson (aviron) (1969-), rameur d'aviron américain
Brian Jamieson (cinéma) (1969-), réalisateur et producteur néo-zélandais